Бабаха́нов — фамилия. Известные носители:

 Бабаханов, Абдулла Бабаханович (1910—1992) — узбекский, советский архитектор, педагог.
 Бабаханов, Джурахон Юлдашович (род. 1991) — казахстанский футболист.
 Бабаханов, Жалгас Бисалыевич (род. 1960) — казахстанский государственный деятель.
 Бабаханов, Майрудин Бабаханович — дагестанский писатель, народный поэт Дагестана.
 Бабаханов, Маматхон — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бабаханов, Мансур Бабаханович (1931—2012) — советский и таджикский учёный, профессор кафедры отечественной истории Российско-Таджикского Университета.
 Бабаханов, Шамсиддинхан (1937—2003) — советский и узбекский учёный-арабист, доктор филологических наук, дипломат, педагог, богослов.

Составные фамилии 
 Ёжиков-Бабаханов, Евгений Георгиевич (род. 1942) — советский и казахстанский государственный деятель.